Пороховников — фамилия:

 Пороховников, Иван Дмитриевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7653; 1 января 1847.
 Пороховников, Кирилл Петрович — Георгиевский кавалер; майор; № 6596; 5 декабря 1841.
 Пороховников, Павел Иванович (1825—1888) — генерал-майор, преподаватель рисования в Александровском лицее.

См. также 
 Пороховщиков